Canton de Beaufort, canton français, situé dans le département du Jura ;
Canton de Beaufort-sur-Doron, canton français, situé dans le département de la Savoie.

Homonymie partielle 
Il existe également un canton de Beaufort-en-Vallée situé dans le département de Maine-et-Loire.